Cantonul Saint-Jean-de-Losne este un canton din arondismentul Beaune, departamentul Côte-d'Or, regiunea Burgundia, Franța.

Comune 

|-
| Aubigny-en-Plaine || align="right" | 319 || align="right" | 21170 || align="right" | 21031
|-
| Brazey-en-Plaine || align="right" | 2 457 || align="right" | 21470 || align="right" | 21103
|-
| Charrey-sur-Saône || align="right" | 239 || align="right" | 21170 || align="right" | 21148
|-
| Échenon || align="right" | 652 || align="right" | 21170 || align="right" | 21239
|-
| Esbarres || align="right" | 621 || align="right" | 21170 || align="right" | 21249
|-
| Franxault || align="right" | 389 || align="right" | 21170 || align="right" | 21285
|-
| Laperrière-sur-Saône || align="right" | 301 || align="right" | 21170 || align="right" | 21342
|-
| Losne || align="right" | 1 347 || align="right" | 21170 || align="right" | 21356
|-
| Magny-lès-Aubigny || align="right" | 195 || align="right" | 21170 || align="right" | 21366
|-
| Montagny-lès-Seurre || align="right" | 112 || align="right" | 21250 || align="right" | 21424
|-
| Montot || align="right" | 203 || align="right" | 21170 || align="right" | 21440
|-
| Saint-Jean-de-Losne || align="right" | 1 257 || align="right" | 21170 || align="right" | 21554
|-
| Saint-Seine-en-Bâche || align="right" | 232 || align="right" | 21130 || align="right" | 21572
|-
| Saint-Symphorien-sur-Saône || align="right" | 306 || align="right" | 21170 || align="right" | 21575
|-
| Saint-Usage || align="right" | 994 || align="right" | 21170 || align="right" | 21577
|-
| Samerey || align="right" | 141 || align="right" | 21170 || align="right" | 21581
|-
| Trouhans || align="right" | 628 || align="right" | 21170 || align="right" | 21645
|}
 
 

Cantoane în Côte-d'Or